Il doppio del torneo di tennis Mercedes Cup 1989, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Petr Korda e Tomáš Šmíd che hanno battuto in finale Florin Segărceanu e Cyril Suk 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Kevin Curren /  John Fitzgerald (secondo turno)
 Petr Korda /  Tomáš Šmíd (Campioni)
 Marty Davis /  Balázs Taróczy (semifinali)
 Mansour Bahrami /  Éric Winogradsky (secondo turno)

 Andrés Gómez /  Alberto Mancini (quarti di finale)
 Peter Svensson /  Jörgen Windahl (quarti di finale)
 Ronnie Båthman /  Mikael Pernfors (secondo turno)
 Jaroslav Navrátil /  Richard Vogel (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Mercedes Cup 1989